

Formazione e carriera 
Laureato in Economia presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Genova nel 1993. Dottore di Ricerca in Mercati e Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Economia dell'Università di Siena nel 1998.

Diventa Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università Bocconi nel 2007, dove era diventato Professore Associato nel 2002. 

All'interno dell’Università Bocconi è da sempre impegnato nel ricoprire ruoli istituzionali, fra cui il ruolo di Pro Rettore agli Affari Internazionali dal 2012. È inoltre membro del Comitato di Direzione della SDA Bocconi School of Management dal 2006.  

All'interno dell’Università Bocconi è da sempre impegnato nel ricoprire ruoli istituzionali, fra cui il ruolo di Pro Rettore agli Affari Internazionali dal 2012 al 2022. È inoltre membro del Comitato di Direzione della SDA Bocconi School of Management dal 2006. Diventa Dean della SDA Bocconi School of Management a novembre del 2022. 

Nel 2019 riceve il riconoscimento di Algebris Chair in Long-Term Investment and Absolute Return. 

Collabora con il Corriere della Sera per L’Economia dal 2008 ed è autore di numerosi editoriali in materia di rapporto fra sistema finanziario, banche e imprese, intervento dello Stato nell’economia e ruolo delle variabili fiscali per lo sviluppo.

Pensiero 
I suoi studi e le sue opinioni espresse nei libri e negli editoriali si concentrano sul rapporto fra sistema finanziario, banche e imprese e come questo possa contribuire allo sviluppo e al benessere economico dell’intera società. I temi di governance delle istituzioni finanziarie, delle regole e delle variabili fiscali, delle condizioni dell’intervento dello Stato nell'economia sono i punti rilevanti della sua analisi che guarda sempre a esigenze fondamentali del Paese: di ridurre la frammentazione di banche e imprese, di avere maggiore scala e proiezione internazionale, di promuovere forme di governance aperte e guidate dalle competenze vere. Su questi aspetti ha preso parte a gruppi di lavoro e comitati scientifici, fra cui: membro del Comitato Scientifico di Confindustria (2018-2021), presidente del gruppo di lavoro per la finanza d’impresa di Assolombarda (2018), membro del tavolo di lavoro CONSOB sul tema incentivi fiscali alla quotazione in borsa e utilizzo del mercato dei capitali da parte delle imprese italiane (c.d. “Progetto Più Borsa”, 2012-2013); membro del comitato scientifico del CER (Centro Europa Ricerche) a Roma (2011-2014); membro del comitato scientifico di ECMI (European Capital Market Institute) presso il CEPS a Bruxelles (2010-2015).

Ruoli internazionali 
Nell'ambito dell’attività internazionale promuove da sempre l’esigenza di una vera e diffusa mobilità internazionale dei talenti, di cooperazione fra istituzioni educative, soprattutto a livello europeo, di sostegno all’attrattività culturale dell’Italia e di Milano. Per questo ha partecipato e partecipa agli organi di governo dei principali network di università e business school internazionali, come: membro del management board del CEMS, the Global Alliance in Management Education ; Chair per l’EMEA Region del PIM, Partnership in International Managemnent; Executive Secratary dell’External Advisory Board della School of Transnational Governance di EUI, European University Institute a Firenze. Fa inoltre parte dello Steering Committee di CIVICA, the University of Social Sciences, sostenendo attivamente il progetto pionieristico dell’Unione Europea di promuovere lo sviluppo di vere e proprie Università Europee nelle Scienze Sociali, e dell'International Advisory Council di SSE - Stockholm School of Economics.

Opere e pubblicazioni 
“A survival analysis of public guaranteed loans: does financial intermediary matter?" (with Guido Corbetta, Doriana Cuccinelli, Monica Rossololini), in Journal of Financial Stability, vol. 54, June 2021.  

"Banche e mercati: perché sono strumenti di politica economica", in Economia & Management, n.2, 2021.

“Corporate and Investment Banking. A Hands-On Approach", (with Gimede Gigante and Andrea Tortoroglio), Bocconi University Press, 2021.  

"Private Equity and Venture Capital in Europe: Markets, Techniques, and Deals" Third Edition, (with Giulia Negri), preface by Josh Lerner (Harvard Business School), Elsevier Academic Press, 2021.  

"La grande tentazione. Perché non possiamo rinunciare a banche e mercati", (con prefazione di Ferruccio de Bortoli), Università Bocconi Editore.  

“Il debito pubblico e le conseguenze sul finanziamento alle imprese”, in Rivista di Politica Economica, n.1 2019. 

“L'Unione Bancaria e il coraggio della crescita”, in Economia & Management, n.1 2019.

“Public credit guarantee Schemes and SMEs’ profitability: evidence from Italy”, (with Corbetta G., Rossolini M., Vecchi V.), Journal of Small Business Management, n. 2 2019.

“Nuovi strumenti di politica industriale per lo sviluppo e la quotazione delle PMI”, (con Alvaro S., D’Eramo D.), in Quaderni Giuridici della Consob, n.18 2018 .

“Da start-up a scale-up: è tempo di cambiare narrativa”, in Economia & Management, n.2 2018. 

“Private Equity and Venture Capital in Europe. Markets, Techniques and Deals” Second and revised edition (with Giulia Negri), Elsevier Academic Press, Burlington, MA USA, 2018. Preface by Josh Lerner and Michael Collins. 

“Public Private Partnerships for infrastructure and enterprise funding. Principles, Practices and Perspectives”, (Editor with Corbetta G., Vecchi V), New York, Palgrave, 2015.

“Ecosistema del venture capital: la sfida possibile", in Economia & Management, n.2 2016. 

“Return of the state? An appraisal of policies to enhance access to credit for infrastructure-based public private partnerships”, (with Hellowell M., Vecchi V.), Public Money and Management, n.1, vol. 35, 2015.

“L’Unione Bancaria: ambizioni, certezze, rischi”, (con A. Sironi), in Economia & Management, n.3 2015.

“Per amore o per forza: i destini incrociati di banche e imprese in Italia” Università Bocconi Editore, Milano, 2014.

“Explaining returns in private equity investments”, (with E. Garcia Appendini, F. Ippolito), Journal of Financial Intermediation,  n.1 2013.

“Private equity e intervento pubblico”, (con F.L. Sattin), Egea, Milano, 2011.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Biografia del professor Stefano Caselli sul sito web dell'Università Bocconi http://faculty.unibocconi.it/stefanocaselli/
 Corso online in Private Equity e Venture Capital, a cura di Stefano Caselli su Coursera https://www.coursera.org/learn/private-equity